Government shutdown in de politiek in de Verenigde Staten
 Shutdown (computer), het afsluiten van alle software en daarna uitschakelen van een computer
 Shutdown (kernreactor), het beëindigen van de activiteit van een kernreactor
 Shutdown (lied), een lied van SFB in samenwerking met Murda en Spanker uit 2018